Football Club Van – armeński klub piłkarski, mający siedzibę w mieście Czarencawan, w środkowej części kraju.

Historia 
Chronologia nazw:
 2019: FC Wan 

Klub piłkarski FC Wan został założony w miejscowości Czarencawan 31 maja 2019 przez armeńsko-rosyjskiego biznesmena Olega Ghukasowa. W sezonie 2019/20 startował w Araczin chumb i po zajęciu 1. miejsca w lidze awansował do Barcragujn chumb.

Obecny skład 
Stan na 22 stycznia 2020:

Bibliografia 
 
 
 
 Wyniki meczów klubu w bazie RSSSF 

Armeńskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 2019